V soubojích 15. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Divize 1943/44 – se utkalo 52 mužstev ve čtyřech skupinách každý s každým dvoukolově na podzim 1943 a na jaře 1944. Středočeská divize a Moravskoslezská divize měly po 14 účastnících, Divize českého venkova měla v obou skupinách po 12 účastnících.

Vítězové jednotlivých divizí – SK Čechie Karlín, SK Rakovník a SK Prostějov – postoupili do Státní ligy. V ročníku 1944/45 se pravidelné soutěže nehrály, jelikož končila druhá světová válka. Další ročník se odehrál až po válce (1945/46).

Středočeská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Divize českého venkova

Západ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Východ 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže)

Mistrovství českého venkova 
SK Rakovník – NSK Mladá Boleslav 4:1 a 2:1

Moravskoslezská divize 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body; (N) = Nováček (postoupivší z nižší soutěže); (S) = Sestoupivší z vyšší soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 Polední list (03.07.1944): Slaný – Admira VIII 1:1 (0:1), digitalniknihovna.cz 

Česká národní fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 1943
Fotbal v Česku v roce 1944